Staatsanwalt Jordan steht für:

 Staatsanwalt Jordan (Roman), Roman von Hans Land (1915)
 Staatsanwalt Jordan (1919), deutscher Stummfilm von Erik Lund
 Staatsanwalt Jordan (1926), deutscher Stummfilm von Karl Gerhardt